Zwijveke, middeleeuwse benaming van Sint-Gillis-bij-Dendermonde
  O.-L.-Vrouw van Zwijveke, een parochie in die gemeente
 Abdij van Zwijveke in Dendermonde
 Zwijvekemuseum, een museum in die voormalige abdij